Duke Ellington, compositor, director d'orquestra i pianista estatunidenc de jazz.
 Ellington (Connecticut)